Баллираггет (; , «устье брода Раггета», в честь Ричарда ле Гаррета, норманна, управлявшего этими землями в XIII веке) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Килкенни (провинция Ленстер).

Демография 
Население — 1014 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 821 человек.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания 

Населённые пункты графства Килкенни